Тиния (Tinia), также Тин (Tin) и Тинс (Tins) — божество этрусского пантеона, верховный бог неба, громовержец, муж Уни, отец Менрвы.

Имя Тиния имеет этрусское происхождение. Марк Теренций Варрон назвал Тиния верховным божеством этрусков «deus Etruriae princeps». Тиния относится к пласту богов этрусского происхождения, наряду с Вейей, Туран и т. д.

Во многом Тиния соотносится с греческим Зевсом и римским Юпитером, хотя и имеет свои особенности.

Атрибуты 
Главным атрибутом Тиния являются молнии, которые он держит в своих руках. Этруски различали 11 видов молний, тремя из которых управляет Тиния. Тиния мог использовать по своему усмотрению два типа молний: приносящие удачу и предупреждающие, чтобы применить третий тип молний, разрушающие, ему необходимо было получить разрешение совета 12 богов, называемых Dei involuti. На бронзовых зеркалах можно часто встретить Тинию, держащего связку молний в руках.

Функции 
Имя Тиния относится к пласту этрусских имён и происходит от этрусского tin, что означает день. Это подтверждает первоначальную ассоциацию данного божества с дневным светом.

Тиния являлся верховным богом-громовержцем у этрусков. Выступая в роли повелителя неба, Тиния не единолично управлял всеми типами молний. С 5 века до н. э. Тиния встал во главе этрусского пантеона. Также Тиния в триаде Тиния-Уни-Менрва выступает в роли бога-отца.

Наряду с функциями бога-громовержца и повелителя погоды Тиния исполнял и роль хтонического божества, связанного с плодородием и загробным миром. В этом качестве Тиния конкурировал, либо частично слился с божеством Вертумном, имеющего италийское происхождение.

Изображение и надписи 

Важным археологическим источником имени Тиния является бронзовая печень из Пьяченцы, где ему выделены 4 региона. Часто находят надписи в честь Тиния на вотивных предметах. Самым известным из них можно назвать химеру из Ареццо. На её передней правой ноге есть надпись, которая читается как TINSCVIL, то есть «дар Тину».

Изображения Тиния встречаются на бронзовых зеркалах, где он представлен в сценках, соотвенствующих мифам о Зевсе. Изначально до эллинизации италийского региона Тиния изображался молодым юношей без бороды (характерный образ вегетативных божеств), начиная с 5 века его образ меняется в сторону пожилого мужчины с густой и пышной бородой, соответствующему греческому Зевсу. В это же начинается процесс переноса мифов, связанных с Зевсом, на Тиния.

Примечания

Литература 
 Larissa Bonfante. Etruscan Life and Afterlife: A Handbook of Etruscan Studies. — Wayne State University Press, 1986
 Nancy Thomson de Grummond. Etruscan Myth, Sacred History and Legend. — UPenn Museum of Archaeology, 2006
 Nancy Thomson de Grummond, Erika Simon. The Religion of the Etruscans. — University of Texas Press, 2009
 Johann Figl. Handbuch Religionswissenschaft: Religionen und ihre zentralen Themen. — Vandenhoeck & Ruprecht, 2003
 W. von Bartels. Die Etruskische Bkonzeleber von Piacenza: In Ihrer Symbolischen Bedeutung. — Springer-Verlag, 1910
 Giuliano Bonfante, Larissa Bonfante. The Etruscan Language: An Introduction. — Manchester University Press, 2002

Боги и духи грома
Боги неба и атмосферных явлений
Боги плодородия
Боги по алфавиту
Этрусская мифология